Alastair Windsor, 2.º duque de Connaught y Strathearn (antes príncipe Alastair de Connaught, 9 de agosto de 1914 - 26 de abril de 1943) fue miembro de la Familia Real Británica, bisnieto de la reina Victoria a través de su padre y tataranieto de Victoria a través de su madre. A Alastair le fue retirado el título de príncipe británico y el tratamiento de Su Alteza en 1917. Después de esto utilizó el título de cortesía de su madre, conde de Macduff, y después, al heredar el ducado de su abuelo paterno, el de duque de Connaught y Strathearn.

Primeros años 

Alastair nació el 9 de agosto de 1914 en la residencia de sus padres en el 54 de Mount Street, Mayfair, Londres (actual Embajada de Brasil). Su padre era el príncipe Arturo de Connaught, único hijo del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn y de la princesa Luisa Margarita de Prusia. Su madre era la princesa Alejandra de Connaught (antes de su matrimonio la princesa Alejandra, segunda duquesa de Fife), hija de Alexander Duff, I duque de Fife y de Luisa, princesa real. Como bisnieto de la reina Victoria a través de línea masculina, Alastair fue llamado Su Alteza el príncipe Alastair de Connaught desde su nacimiento.

El príncipe fue bautizado en casa de sus padres, sus padrinos fueron el rey Jorge V (su tío abuelo paterno),el rey Alfonso XIII de España (su tío segundo político, representado por lord Farquhar), la reina Alejandra (su bisabuela materna), el duque de Connaught (su abuelo, representado por el mayor Malcolm Murrey), la duquesa de Argyll (su tía abuela), y la princesa María (su prima).

Casa de Windsor 

Poco después de nacer el príncipe Alastair, estalló la Primera Guerra Mundial, lo que provocó un fuerte sentimiento antialemán en el Reino Unido. En respuesta el rey Jorge V cambió el nombre de la Casa Real de Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a Casa de Windsor y renunció para sí y para los que fueran súbditos británicos a sus títulos alemanes.

En Patente Real fechada el 20 de noviembre de 1917, Jorge V llevó a cabo una nueva reestructuración  de títulos y tratamientos reales mediante la restricción de los títulos de príncipe y princesa y el tratamiento de Alteza Real a los hijos del soberano, los nietos por línea paterna del soberano, y el hijo mayor del primer hijo del príncipe de Gales. Esto excluía a Alastair, que sólo era bisnieto de un soberano (no el hijo mayor del primer hijo del príncipe de Gales). Se señalaba además que todos los títulos "los nietos de los hijos varones de cualquier soberano en línea paterna directa (excluyendo al hijo mayor del primer hijo del príncipe de Gales), tendrán el título y tratamiento del que gozan los hijos de los duques".

Servicio militar 

Lord Macduff se educó en Bryanston y en Sandhurst. En enero de 1935, recibió una comisión como segundo teniente en la Royal Scot Greys (2.º de Dragones), regimiento de su padre, con sede en Egipto desde 1936. En 1939, lord Macduff fue asignado a Ottawa como ayudante de campo de su pariente, el conde de Athlone, entonces gobernador general de Canadá, puesto que  ocupó su abuelo durante la Primera Guerra Mundial. Sucedió a su abuelo como duque de Connaught y conde de Sussex en 1942. Murió en Ottawa en "servicio activo" en 1943 en circunstancias poco comunes. Los diarios de sir Alan Richardson, secretario privado del rey Jorge VI, publicado en el 2006, registró que tanto el regimiento y lord Athlone lo habían rechazado por incompetente, cayó de una ventana cuando estaba borracho y murió de hipotermia durante la noche.

Títulos y estilos 

 9 de agosto de 1914 - 20 de noviembre de 1917: Su Alteza el príncipe Alastair de Connaught.
 20 de noviembre de 1917 - 26 de enero de 1942: Conde de Macduff.
 26 de enero de 1942 - 26 de abril de 1943: Su Gracia el duque de Connaught y Strathearn.

Lugar en la Línea de Sucesión 

Alastair nació noveno en la línea de sucesión, después de los seis hijos de Jorge V, su abuela y su madre. Cuando murió, era 12º en la línea de sucesión. Su madre y él eran las primeras dos personas después de los descendientes de Jorge V.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Reino Unido
Casa de Windsor
Fallecidos por hipotermia
Duques de Connaught y Strathearn